Лопарская — железнодорожная станция в Мурманской области России.
 Лопарская — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.
 Лопарская — река.